Mestia (gemeente), een gemeente in de regio Samegrelo-Zemo Svaneti in Georgië
 Mestia (stad), een daba in en het administratieve centrum van bovenstaande gemeente